Murer heißen folgende geographische Objekte:
 Murer (Gemeinde Murau), Ort bei Murau, Steiermark

Murer ist der Familienname folgender Personen:

 Bartholomäus Murer († 1472), Steinmetz in Frankfurt am Main, Sohn von Leonhard Murer
 Christoph Murer (1558–1614), Schweizer Glasmaler
 Emil Murer (1892–1969), Schweizer Politiker
 Fabiana Murer (* 1981), brasilianische Leichtathletin
 Franz Murer (1912–1994), Funktionär der NSDAP (Schlächter von Wilna genannt)
 Franz Murer (Politiker) (1877–1962), Schweizer Politiker
 Fredi M. Murer (* 1940), Schweizer Filmemacher
 German Murer (1915–2000), Schweizer Politiker
 Gerulf Murer (* 1941), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Hans Peter Murer, 1897–1947, französischer Abgeordneter, diese Namensform selbst genutzt als Kollaborateur von 1940 bis 1944
 Heini Murer (* 1944), Schweizer Physiologe
 Heinrich Murer (1588–1638), Kartäusermönch und Historiker
 Jennifer Murer (* 1996), Schweizer Handballspielerin
 Johann Murer (1792–1875), Schweizer Politiker
 Johannes Murer, oder Maurer (1490–1525), genannt Karsthans, Arzt, Prediger der Reformationszeit
 Jos Murer (1530–1580), Schweizer Glasmaler, Kartograf und Dramatiker
 Leo Murer (1940–1996), österreichischer Sänger und Komponist
 Leonhard Murer († 1434), Steinmetz und Stadtbaumeister in Frankfurt am Main
 Remo Murer (* 1979), Schweizer Sportler

Murer, Weiteres:
 Murer – Anatomie eines Prozesses, Spielfilm von Christian Frosch (2018)

Siehe auch:
 Maurer (Familienname)
 Murrer